Филип Карађорђевић (Ферфакс, 15. јануара 1982) је тренутни принц наследник од Југославије и Србије. Он је други син престолонаследника Александра и принцезе Марије да Глорије од Орлеана и Браганце.

Биографија 
Он је брат близанац принца Александра. Филип је унук краља Петра II и краљице Александре. Крштени кумови су му шпанска краљица Софија, грчки краљ Константин II и принцеза Ана од Бурбон Две Сицилије, војвоткиња од Калабрије, рођена као принцеза од Орлеана.

Филип је живео у Вирџинији до 1984. године. Заједно са својим братом близанцем Александром кренуо је прво у обданиште у Лондону. Са осам година Филип је 1990. године постао ученик основне школе у Лондону. У јуну 2000. године Филип је матурирао на Краљевој школи у Кентерберију у Енглеској, добивши најбоље оцене из три предмета (шпански језик, политика и географија). Филип тренутно студира хуманистичке науке. У школској 2003 — 2004. години учествовао је у програму размене студената на једном шпанском универзитету у Мадриду.

Говори енглески, шпански и француски, док српски помало зна. Главни језик комуникације му је енглески.

Лични живот 
Филип је љубитељ скејтборда и роњења. Интересује га сликарство, музика, рачунари и природне науке. Филип и његова породица настанили су се у Белом двору у Београду 17. јула 2001. године.

Дана 24. јула 2017. године, верио се са дугогодишњом девојком Даницом Маринковић. Венчање је одржано 7. октобра 2017. године у Саборној цркви у Београду а чинодејствовао је Патријарх српски Иринеј.

Висок је нешто изнад 1,80 m.

Потомство 
Дана 25. фебруара 2018. у Београду Њихова Краљевска Височанства добили су првог сина Стефана Карађорђевића који је трећи у реду наслеђа након свог деде Александра и оца Филипа. Стефан припада осмој генерацији краљевске куће Карађорђевић.

Титуле и признања 
 15. јануар 1982 – 27. април 2022: Његово Краљевско Височанство принц Филип Карађорђевић од Југославије и Србије
 27. април 2022  – тренутни:  Његово Краљевско Височанство Принц Наследник Филип Карађорђевић од Југославије и Србије

Одликовања 
 Орден Светог кнеза Лазара (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Карађорђеве звезде, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Белог орла, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Круне, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)
  Орден Светог Саве, Велики крст (Краљевска кућа Карађорђевић)

Породично стабло

Породица

Браћа

Супружник

Потомство

Сестре по мајци

Референце

Напомена 

Напомена: Садржај ове странице је написан према званичној биографији на наведеном сајту http://www.royalfamily.org Фотографије су такође са тог сајта, дозволу за коришћење овог материјала можете погледати овде.

Спољашње везе 

 
 
 Карађорђевићи чекају своје принцезе („Вечерње новости“, 22. април 2011)
 Принц Филип Карађорђевић: Нисам спреман за свадбена звона, Марија Мијатовић, Блиц, 20. април 2011.
 Принчеви Александар и Филип Карађорђевић - интервју („Блиц“, 9. јануар 2012)
 Филип Карађорђевић: Доћи ћу да живим у Србији („Вечерње новости“, 11. јануар 2014)
 Принц Филип верио Цилетову ћерку („Вечерње новости”, 25. јул 2017)
 Филип Карађорђевић - интервју (26. септембар 2017)
 Интервју са Њ.К.В. принцем Филипом и принцезом Даницом Карађорђевић (Култура на дар, 1. октобар 2020) 
 Филип Карађорђевић: Краљица Елизабета и монархија могли да учине више за Србију (Н1, 6. јун 2022)

Рођени 1982.
Филип Карађорђевић
Носиоци Карађорђеве звезде